Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mansour Bahrami e Éric Winogradsky che hanno battuto in finale Todd Nelson e Roger Smith 6-2, 7-6.

Teste di serie

 John McEnroe /  Diego Nargiso (semifinali)
 Carlos Di Laura /  Marcelo Filippini (quarti di finale)

 Mansour Bahrami /  Éric Winogradsky (campioni)
 Javier Frana /  Nicolás Pereira (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1989